Derbolowsky ist der Name von
Jakob Derbolowsky (1947–2019), deutscher Mediziner
Udo Derbolowsky (1920–2005), deutscher Mediziner